

 Le délire est une perturbation globale, parfois aiguë et réversible, parfois chronique du fonctionnement de la pensée.
 Le délire de survalorisation est caractérisé par le fait de mentir sur soi ou sur son entourage afin de se valoriser.
 Le délire de réanimation consiste en la survenu d’hallucinations par le patient dans un service de réanimation.
 Le délire d’interprétation de Sérieux et Capgras est un trouble psychiatrique du groupe des psychoses paranoïaques. 
 Le délire paranoïaque est un syndrome délirant caractéristique de la paranoïa.
 Le délire paranoïde est un syndrome délirant caractéristique de la schizophrénie.

Film ou pièce de théâtre 
 Délire à deux est une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco.
 Le Grand Délire est un film franco-germano-italien de Dennis Berry réalisé en 1975.
 Les Charlots en délire est un film d'Alain Basnier sorti en 1979.
 New Délire est un film français sorti le  réalisé par Pascal Légitimus et Éric Le Roch.

Musique 
 Au-delà du délire est un album du groupe français Ange.

Presse 
 Délire est un magazine d’humour québécois.